Győrffy
Győrffy István , telekesi és egyházasrádóczi, (fl. 1691–1711), lőcsei apát, zselici címzetes apát
Győrffy István, kőhalmi, (1880–1959) botanikus, biológus, az MTA tagja
Győrffy István (1890–1970) festő
Győrffy István (1952) újságíró, lapszerkesztő
Győrffy István (1954) zeneszerző, tanár

Györffy
Györffy István, szigeti és nádudvari, (1884–1939) néprajzkutató, az MTA tagja
Györffy István (1912–1999) szemész, botanikus, éremgyűjtő, egyetemi docens, előbbi fia